Ел Чичарон има више значења:

 Ел Чичарон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чичарон (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чичарон (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чичарон, Лос Чичаронес (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику